

Anno 
 975 o 975 a.C.

Codici 
 975 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Valencia, nella regione omonima della Spagna

Matematica 
 975 – numero